El término Poniente puede referirse a:

Usos comunes 
 Punto cardinal (Oeste): Oeste
 Viento de Poniente: Poniente

Geografía 
 Región de Granada: Poniente Granadino
 Región de Almería: Poniente Almeriense
 Región de Aragón de habla catalana: Franja de Poniente
 Distrito de Palma de Mallorca: Poniente
 Zona de Gijón: Poniente

Otros 
 Película: Poniente
 Continente de la saga Canción de hielo y fuego: Poniente